Geografie:
 Venlo (gemeente), een gemeente in de Nederlandse provincie Limburg
 Venlo (stad), de hoofdplaats van deze gemeente
 Venlo (North Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat North Dakota
 Venloslenk, geografische tektonische vallei in Nederlands Limburg
 Venlo (naam)

Personen:
 Jan van Venlo, Venlose klokkengieter

Gebouwen:
 Stad Venlo, voormalige boerderij en herberg in Venlose bantuin
 Station Venlo, spoorwegstation
 Station Venlo Oostsingel, voormalig spoorwegstation
Nedinscogebouw, (rijks)monumentaal, voormalig industrieel complex in Venlo

Geschiedenis:
 Beleg van Venlo, overzicht van belegeringen van Venlo (25 lemmata)
 Traktaat van Venlo, verdrag na de Gelderse Oorlogen
 Venlo-incident, incident in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog
 Verraad van Venlo, gebeurtenis in de Tachtigjarige oorlog

Organisaties:
 Omroep Venlo, de lokale omroep met tv- en radiozender
 RKSV Venlo, voormalige amateur-voetbalclub
 Sportclub Venlo '54, voormalige voetbalclub
 Venlo On Ice, winterevenement in Venlo
 Venlo Zwingt, festival in Venlo
 Venloop, atletiek-stichting en evenement in Venlo
 Venlosche Boys, amateur-voetbalclub
 VVV-Venlo, een voetbalclub uit de Nederlandse gemeente Venlo

Bedrijven:
 Fresh Park Venlo, bedrijventerrein in Venlo
 Venlo (plantage), voormalige koffieplantage in Suriname
 Nieuwe Venlosche Courant, voormalig Venloos nieuwsblad
 TrafficPort Venlo, vliegveld van Venlo
 Venlo Greenpark, bedrijventerrein in Venlo
 Venlo Sanitair, Nederlands producent op het gebied van sanitair
 Venlo Trade Port, bedrijventerrein in Venlo
 Venlonia, voormalig Nederlands gitaarmerk uit Venlo
 Venlosche Courant, voormalig Venloos nieuwsblad
 Venloosch Weekblad, voormalig Venloos nieuwsblad

Overig:
 Bende van Venlo, voormalige criminele organisatie in Venlo
 Venlona, mannenkoor uit Venlo
 Venloos, het dialect van Venlo
 Venloosch Alt, biersoort met een oorsprong in Nederlands Limburg
 Vlag van Venlo, de gemeentevlag
 Wapen van Venlo, stadswapen van Venlo